Солис-де-Матаохо () — небольшой город в южной части департамента Лавальеха, на юго-востоке Уругвая.

География 
Расположен в 37 к юго-западу от города Минас, в 70 км к северо-западу от Пунта-дель-Эсте и в 80 км к северо-востоку от столицы страны, города Монтевидео. Через город проходит автомобильная дорога № 8.

История 
Был основан 12 августа 1874 года. Получил статус малого города (Villa) 15 октября 1963 года согласно постановлению № 13.167.

Экономика 
Экономика города основывается на рыбоперерабатывающей и мясоперерабатывающей отраслях.

Население 
По данным на 2011 год население Солис-де-Матаохо составляет 2825 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Эдуардо Фабини — композитор
 Эдуардо Матео — музыкант и композитор

Примечания 

Города Уругвая